Telefon je lahko:
 telefon, komunikacijsko sredstvo
 Telefon, delo Ele Peroci